Time slicing () — технология квантования времени, использующаяся в DVB-H для достижения максимального эффекта сохранения энергии на приемных устройствах-терминалах.

В DVB-H передача данных осуществляется посредством блоков данных, передающихся в кратковременных интервалах, позволяющих отключать приемное устройство в периоды неактивности (в интервалы времени между приемом блоков данных), что позволяет сэкономить до 90% питания на приёмном устройстве.

Литература 
 Digital Video Broadcasting (DVB); Transmission System for Handheld Terminals (DVB-H), ETSI EN 302 304 V1.1.1.
 Candidate Standard: ATSC-M/H Standard, Part 2 – RF/Transmission System Characteristics (A/153, Part 2:2009), S4-131r14.

Телевидение высокой чёткости